Stati Uniti d'America
 Franklin School – scuola di Lexington, nel Massachusetts
 Franklin School – scuola di Washington